D'une manière générale, le mot focalisation désigne l'action consistant à focaliser (voir aussi focus). Il peut parfois être synonyme de concentration. En particulier on retrouve ce terme dans les domaines suivants :

 en optique, focalisation ;
 en spectrométrie de masse : focalisation temporelle ;
 en linguistique, focalisation ;
 en narratologie, focalisation ;
 dans le lexique théâtral, focalisation.